Lada-Vaz – fabbrica russa di automobili
Lada – divinità della mitologia slava
Lada – comune della Slovacchia
 Classe Lada – classe di sottomarini russi
 2832 Lada – asteroide della fascia principale
Josef Lada – grafico e illustratore boemo
 Otakar Lada – schermidore boemo